MLW est un sigle qui peut faire référence à:
 Montreal Locomotive Works, une compagnie canadienne de construction de locomotives ;
 Mouvement de libération wallon,  un mouvement politique belge